Селиваны — название населённых пунктов в России:

 Селиваны —  деревня в Гавровской волости Пыталовского района Псковской области. 
 Селиваны —  деревня в Скадинской волости Пыталовского района Псковской области.